

Toponyme 

 Kozy, une gmina rurale du powiat de Bielsko-Biała, Silésie, dans le sud de la Pologne.
 Kozy, une localité, siège de cette gmina.
 Szulborze-Kozy, un village de Pologne, situé dans la gmina de Czyżew, dans le Powiat de Wysokie Mazowieckie, dans la voïvodie de Podlachie.
 Kobylany-Kozy, un village polonais de la gmina de Paprotnia dans le powiat de Siedlce de la voïvodie de Mazovie dans le centre-est de la Pologne.

Autres 
 Kozy Books, une maison d'édition américaine de la fin des années 1950 au début des années 1960 spécialisées dans les romans pulps.